NGC 94-1
NGC 94-2